Los exitosos Pells (série télévisée, 2008), Argentine
 Los exitosos Pells (série télévisée, 2009), Chili